Les playoffs NBA 2003 sont les séries éliminatoires (en anglais, playoffs) de la saison NBA 2002-2003.

Les Spurs de San Antonio battent en finale les New Jersey Nets.

Fonctionnement 
Au premier tour, l'équipe classée numéro 1 affronte l'équipe classée numéro 8, la numéro 2 la 7, la 3 la 6 et la 4 la 5. En demi-finale de conférence, l'équipe vainqueur de la série entre la numéro 1 et la numéro 8 rencontre l'équipe vainqueur de la série entre la numéro 4 et la numéro 5, et l'équipe vainqueur de la série entre la numéro 2 et la numéro 7 rencontre l'équipe vainqueur de la série entre la numéro 3 et la numéro 6. Les vainqueurs des demi-finales de conférence s'affrontent en finale de conférence. Les deux équipes ayant remporté la finale de leur conférence respective (Est ou Ouest) sont nommées championnes de conférence et se rencontrent ensuite pour une série déterminant le champion NBA.

Chaque série de playoffs se déroule au meilleur des 7 matches pour la première fois de l'histoire de la NBA.

Classements de la saison régulière 

C - Champions NBA

Tableau

Saison NBA 2002-2003
2003
NBA
Sport aux États-Unis en 2003

fi:NBA-kausi 2002–2003#Pudotuspelit